Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2012 — 70-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона вдруге здобув ЕБ/Стреймур.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вікінгур візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Фарерських островів 2012

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2012
Фарерські острови